Mwanga ist der Name
 eines Volkes in Sambia und Tansania, siehe Mwanga (Volk),
 eines Distrikts in der tansanischen Region Kilimandscharo, siehe Mwanga (Distrikt),
 einer Stadt in diesem Distrikt, siehe Mwanga (Stadt),
 zweier Könige von Buganda, siehe Mwanga I. und Mwanga II., sowie von

 Danny Mwanga (* 1991), kongolesischer Fußballspieler